Die Liste der Städte auf Zypern bietet einen Überblick über die größeren Städte auf der Mittelmeerinsel Zypern.
                     
Die Tabelle enthält die Städte und Gemeinden mit mehr als 4000 Einwohnern, die Ergebnisse der Volkszählung (VZ) in der Republik Zypern vom 1. Oktober 2001 und eine Schätzung für den 1. Januar 2005. In der Türkischen Republik Nordzypern wurde eine Volkszählung am 30. April 2006 durchgeführt. Aufgeführt ist auch der Bezirk der Republik Zypern und der Distrikt der Türkischen Republik Nordzypern, zu denen die Stadt gehört. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die jeweilige Gemeinde in ihren politischen Grenzen ohne politisch selbständige Vororte. 

Die mit Abstand größte Agglomeration auf Zypern bildet deren Hauptstadt Nikosia mit einer Einwohnerzahl von 242.788 Einwohnern (Stand 1. Januar 2005); damit konzentriert sich etwa ein Drittel der Bevölkerung des Landes in der Hauptstadtregion. Nikosia ist durch die UN-Pufferzone geteilt. In Nord-Nikosia leben 49.237 Menschen (Volkszählung 2006), in Süd-Nikosia 47.832 Personen (Volkszählung 2001).

(VZ = Volkszählung, S = Schätzung)

Siehe auch 
 Liste der Orte in der Türkischen Republik Nordzypern
 Liste der Gemeinden auf Zypern
 Liste der Städtelisten nach Ländern

Weblinks 
Statistical Service of Cyprus
Mongabay – Einwohnerzahlen der Städte Zyperns
City Population – Einwohnerzahlen der Städte in der Republik Zypern
City Population – Einwohnerzahlen der Städte in der Türkischen Republik Nordzypern
Informationsseite der TRNZ (in Englisch)

!
Zypern